En España han existido dos partidos de extrema derecha denominados Frente Nacional:
 el existente entre 1985 y 1993, fundado por Blas Piñar: Frente Nacional;
 el fundado en 2006 por José Fernando Cantalapiedra y desvinculado del anterior: Frente Nacional.
 para las Elecciones generales de 1936 se presentó la coalición electoral "Frente Nacional Contrarrevolucionario".